Ашанти Джонсон (Ashanti Johnson) — американский океанолог, специалист по водной радиогеохимии.
Доктор философии (1999), ассистент-профессор , прежде ассоциированный профессор Техасского университета в Арлингтоне, фелло Американского геофизического союза (2016).

Её интерес к океанологии и морской биологии вдохновил увиденный ею в юные годы по телевидению Жак Кусто.
Окончила  (бакалавр морских наук, химии, 1993).
Докторскую степень по химической океанологии получила в Техасском университете A&M.

Отмечена  (2010), Excellence in Geophysical Education Award и Ambassador Award (обе — 2016, на последнюю её номинировал Уоррен Вашингтон) Американского геофизического союза,  John P. McGovern Science and Society Award (2019).

Автор публикаций в American Scientist и др.

Примечания

Ссылки 
 https://serc.carleton.edu/person/10126.html
 https://web.archive.org/web/20191107142147/https://mentis.uta.edu/explore/profile/ashanti-johnson
 NSBP Site
 https://emerging-researchers.org/speaker/ashanti-johnson/

Женщины-учёные
Океанографы по алфавиту‎
Океанологи США
доктора философии по океанологии
Члены Американского геофизического союза
Преподаватели Техасского университета в Арлингтоне